Sanfilippo puede referirse a:
 José (Francisco) Sanfilippo (* 1935, Buenos Aires), un jugador de fútbol argentino
 Federica Sanfilippo (* 1990) (it)

 el síndrome de Sanfilippo (o: mucopolisacaridosis tipo III, MPS-III)